Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Christo Steyn e Danie Visser 3-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Chip Hooper /  Mike Leach (secondo turno)
 Gary Donnelly /  Kim Warwick (quarti di finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Christo Steyn /  Danie Visser (finale)
 Scott Davis /  Brad Gilbert (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson /  Mats Wilander (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1987